Svenska Balettskolan kan syfta på:

 Kungliga Svenska Balettskolan – en skola i Stockholm
 Svenska Balettskolan, Göteborg
 Svenska balettskolan, Malmö